't Vliegend Hert (molen), gebouw in Brielle, Zuid-Holland
 't Vliegend Hert (schip, 1729), een transportschip van de VOC

Zie ook
 Het Vliegend Hert, (doorverwijspagina) 
 Vliegend hert, soort kever
 Vliegend Hert (Gent), historisch huis